

Села:
 Різдвянка — Запорізька область, Запорізький район
 Різдвянка — Харківська область, Лозівський район